Santa Teresita est le nom de plusieurs localité des Philippines :
 Santa Teresita, dans la province de Batangas
 Santa Teresita, dans la province de Cagayan